

Geografia 
 Llorente – distretto della Costa Rica nel cantone di Flores
 Llorente – municipalità delle Filippine nella provincia di Eastern Samar
 Anselmo Llorente – distretto della Costa Rica nel cantone di Tibás
 San Llorente – comune della Spagna nella provincia di Valladolid

Persone 
 Daniel Llorente y Federico (1883-1971) – vescovo cattolico spagnolo
 Diego Llorente (1993) – calciatore spagnolo
 Fernando Llorente (1985) – calciatore spagnolo
 Joseba Llorente (1979) – calciatore spagnolo
 José Luis Llorente (1959) – cestista spagnolo
 José Villalonga Llorente (1919-1973) – calciatore spagnolo
 Julio Llorente (1966) – calciatore spagnolo
 Paco Llorente (1965) – calciatore spagnolo
 Pedro Llorente (1897-...) – allenatore di calcio spagnolo
 Marcos Llorente (1995) – calciatore spagnolo